Strömung steht für:

 eine Weltanschauung oder Arbeitsweise, oft inkl. dem sozialen System ihrer Anhänger, in der Regel in ihrer Betrachtung als Teil einer grundlegenderen Weltanschauung oder Arbeitsweise, verwendet vor allem für:
 eine Schule (Wissenschaft), z. B. der Philosophie
 eine Schule (Künstler)
 eine politische Ideologie
 eine Religion
 ein Genre
 eine gerichtete Bewegung eines Fluids, siehe Strömungsmechanik
 eine Luftströmung, die Bewegung von Luft
 eine Meeresströmung, die Bewegung von Wassermassen im Meer
 in der Mathematik: eine ergodisch messbare Transformation, siehe Ergodentheorie

Siehe auch:

 Seiten, die "Strömung" im Titel enthalten